Golfclub Zoetermeer is een Nederlandse golfclub in Zoetermeer in de provincie Zuid-Holland. De leden spelen op de baan van BurgGolf Zoetermeer, een van de zes BurgGolfbanen in Nederland.

De baan
De baan heeft 18 holes en is zeer geaccidenteerd met hoogteverschillen tot 25 meter. Er wordt gesproken over de zeven hoge holes en de 11 lage holes. Beiden hebben hun eigen problemen: bij de hoge holes ligt de bal bijna nooit vlak, en speelt het hoogteverschil mee in het bepalen van de juiste club, de lage holes zijn meer windgevoelig.

Externe links
 BurgGolf

Referenties

Zoetermeer
Zoetermeer
Sport in Zoetermeer